Cogreg (Parung), een plaats in Indonesië
Cogreg (Cikatomas), een plaats in Indonesië